Luis Alfonso Sosa – meksykański piłkarz
 Luis Alberto Sosa – urugwajski kolarz szosowy